Murau (district), een district in Oostenrijk
 Murau (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district